Ding est un mot chinois, notamment un nom de famille.

Ding est un mot allemand qui signifie « chose ». Ding est également un patronyme d'origine allemande.

Le mot ding est aussi une onomatopée qui imite le son de la cloche.

Le mot peut faire référence à :

Astrologie chinoise 
 Ding ou ting (丁, dīng), la quatrième tige céleste du cycle sexagésimal chinois.

Nom de famille

Nom de famille chinois 

 Ding Bangchao (1996-), un athlète chinois, spécialiste du saut à la perche ;
 Ding Changqin (1991-), une athlète chinoise, spécialiste des courses de fond ;
 Ding Feng (丁奉, 190-271), un général vétéran du royaume de Wu ;
 Ding Jianxiu (丁鑑修, 1886-1944), un homme politique chinois ;
 Ding Jinhui, (丁锦辉, 1990-), un joueur de basket-ball chinois ;
 Ding Junhui (1987-), un joueur de snooker chinois ; 
 Ding Lei (1971-), un homme d'affaires chinois, fondateur et directeur de NetEase ;
 Ding Ling (丁玲, 1904-1986), pseudonyme de Jiang Bingzhi, une écrivaine chinoise ;
 Ding Liren, un joueur d'échecs chinois ;
 Ding Ning (丁宁? 1990-), une joueuse de tennis de table chinoise ;
 Ding Ruchang (丁汝昌, 1836-1895), un amiral chinois de la dynastie Qing ;
 Ding Song (丁松, 1971-), un pongiste chinois ;
 Ding Teah Chean ou John Ding (), un maître chinois de Tai Chi Chuan de la sixième génération du style Yang, pratiquant à Londres ;
 Ding Xia, une joueuse de volley-ball chinoise ;
 Ding Yanyuhang (丁彦雨航, 1993-), un joueur de basket-ball chinois ;
 Ding Yixin (丁亦昕, 1991-), une joueuse d'échecs chinoise ;
 Ding Yunpeng (1547-1628), un artiste peintre chinois ;
 Ding Zilin, une enseignante chinoise, une des leaders des Mères de Tian'anmen ;

 Kang Ding (康丁), ou Geng Ding (庚丁,  ou ), le vingt-cinquième roi de la dynastie Shang ;
 Tai Ding (太丁, ), le vingt-septième roi de la dynastie Shang ;
 Ya Ding (1957-) un écrivain et traducteur chinois francophone ;
 Ding Wenjiang (丁文江, 1887-1936), un géologue et militant chinois ;
 Wo Ding (), un empereur de la dynastie Shang ;
 Wu Ding ( ou ), un roi de la dynastie Shang ;
 Zhong Ding (仲丁, ) le neuvième roi de la dynastie Shang ;
 Zu Ding (祖丁, ), le quinzième roi de la dynastie Shang.

Prénom 
Ding est un prénom chinois porté par :
 Chen Ding (陈定, 1992), un athlète chinois, spécialiste de la marche.

Pseudonyme 
 Ding Ling, de son vrai nom Jiang Bingzhi (1904-1986), une écrivaine chinoise ;
 Ding, de son vrai nom Jay Norwood Darling (1876-1962), un dessinateur de presse américain.

Nom de famille européen 
Ding est un patronyme européen d'origine allemande porté par :
 Erwin Ding-Schuler (1912-1945), un chirurgien allemand, officier de la SS ;
 Henri Ding (1844-1898), un sculpteur français ;
 Émilie Ding (1981-), une artiste plasticienne et dessinatrice suisse.

Personnage de fiction 
 Indiana Ding, un personnage de fiction de l'univers de Mickey Mouse.
 Nu Ding (Maître Grue), un personnage du film d'animation américain Kung Fu Panda réalisé par Mark Osborne et John Stevenson, sorti en 2008.

Objets chinois 
 ding (鼎, dǐng), un ancien chaudron chinois sur pieds, élément de la vaisselle rituelle de bronze ;
 céramique ding (定瓷).

Onomatopée 
Le son « ding » est une onomatopée qui imite le tintement de la cloche. Le mot est également employé dans l'expression onomapopéique « ding dong » imitant le son de deux cloches, une aigüe, « ding », et une plus grave, « dong ». « Ding dong » est l'onomatopée employée pour imiter les sonnettes à deux tons des appartements.

Voir l'article  qui répertorie différents titres de chansons et de film. Voir également au chapitre Musique, différents titres de chansons comprenant le mot ding.

Musique

Chanteurs 
 Dr. Ring Ding (1970-), pseudonyme du chanteur allemand de ragga né Richard Alexander Jung ;

Titres 
 1952 : My Ding-a-Ling, une chanson du chanteur américain Dave Bartholomew, reprise par le chanteur américain Chuck Berry ;
 1962 : Ring-A-Ding Girl une chanson de Ronnie Carroll représentant le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson en 1962.
 1976 : Ring et Ding, une chanson de l'album Fugain et le Big Bazar numéro 4, du chanteur français Michel Fugain et le Big Bazar.

Œuvre 
 Es ist ein trotzig und verzagt Ding (« C’est une chose obstinée et pusillanime »), une cantate religieuse de Johann Sebastian Bach composée en 1725.

Télévision 
 Zui hou jue ding ai shang ni (Love You ou Drunken to Love You), une série télévisée taïwanaise de 2011.

Toponyme 
 le peuple Ding, et la langue ding, un peuple et une langue du territoire d’Idiofa dans la province du Bandundu au Congo-Kinshasa et en République démocratique du Congo.

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme germanique